Се́сар Ферра́ндо Химе́нес (; род. 25 июля 1959, Табернес-де-Вальдигна) — испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника, завершил игровую карьеру в 1991 году.

Карьера игрока 
Родился в Табернес-де-Вальдигне, Валенсия. Феррандо начал свою профессиональную карьеру в местном клубе «Валенсия», начав играть в дубле команды. Дебют в основной команде и в Ла Лиге состоялся 26 апреля 1981 года, Феррандо сыграл последние минуты в матче против «Лас-Пальмаса». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Валенсии».

После трёх полных сезонов с «Валенсией» Феррандо ушёл в 1984 году и продолжил играть профессионально в «Саламанке», «Сабадели» и «Альсире», выступавших тогда в основном в Сегунде. Закончил карьеру в 1991 году в возрасте 32 лет. Его последним клубом был «Онтеньенте» из его родного региона.

Карьера тренера 
Феррандо начал тренерскую карьеру на любительском уровне, с местным клубом УД Табернес. В 1997 году он начал тренировать «Гандию», где и провёл три следующих года. В 2001 году он вывел дубль «Валенсии» в Сегунду В.

Феррандо был назначен «Альбасете» летом 2002. В первый же год работы вывел его в Ла Лигу и обезопасил от вылета, что и побудило владельцев мадридского «Атлетико» подписать с ним контракт.

Сезон в «Атлетико» оказался неудачным: команда финишировала лишь на 11-м месте. В мае 2005 Феррандо был освобожден от своих обязанностей. Впоследствии он вернулся в свою прежнюю команду на два сезона второго дивизиона.

В течение большей части следующих лет Феррандо продолжал работать во втором эшелоне испанского футбола, с «Химнастиком» из Таррагоны и «Эльче». В 2013 он уехал за границу, где тренировал малайзийский клуб «Джохор».

Личная жизнь 
Младшие братья Феррандо, Франсиско (1962) и Хуан Карлос (1965), были также футболистами и полузащитниками.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Саламанка»
Игроки ФК «Сабадель»
Игроки ФК «Олимпик» Хатива
Игроки ФК «Альсира»
Игроки ФК «Онтеньенте»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Гандиа»
Тренеры ФК «Валенсия Месталья»
Тренеры ФК «Альбасете»
Тренеры ФК «Атлетико Мадрид»
Тренеры ФК «Химнастик» Таррагона
Тренеры ФК «Эльче»
Тренеры ФК «Джамшедпур»